Бернард Ґренфелл () — британський вчений-єгиптолог.
 Вілфред Ґренфелл () — лікар і місіонер на Ньюфаундленді і Лабрадорі.
 Рассел Ґренфелл () — британський історик.
 Френсіс Ґренфелл () — британський військовий.